Garriscaphus är ett släkte av mångfotingar. Garriscaphus ingår i familjen trädgårdsjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädgårdsjordkrypare
Garriscaphus